Jaama kan verwijzen naar

Jaama (Alutaguse), een dorp in de gemeente Alutaguse, Estland
Jaama (Mustvee), een dorp in de gemeente Mustvee, Estland
Jaama (rivier), een rivier in Estland